De addertongfamilie (Ophioglossaceae) is een familie van varens, met in Nederland twee à drie vertegenwoordigers: de gewone addertong (Ophioglossum vulgatum) en de gelobde maanvaren (Botrychium lunaria), en mogelijk de Azorenaddertong (Ophioglossum azoricum).

Naamgeving en etymologie
De familie Ophioglossaceae is vernoemd naar het geslacht Ophioglossum.

Kenmerken
De Ophioglossaceae verschillen van de andere varens in meerdere opzichten: 
 ze vormen meestal slechts één blad per keer;
 de bladen bestaan uit een onvruchtbaar deel, de trofofoor, en een vruchtbare sporofoor of sporenaar, met een gemeenschappelijke steel. De trofofoor is bladvormig, de sporofoor is sterk gereduceerd en produceert sporenhoopjes of sporangia;
 in plaats van de klassieke kleine leptosporangia, produceren zij eusporangia, die groter zijn, meer sporen bevatten en dikkere wanden hebben;
 de gametofyten ontwikkelen zich ondergronds en betrekken hun voedsel uit een mycorrhiza (mycoheterotrofie), in tegenstelling tot de terrestrische,  fotosynthetische gametofyten van de meeste varens; enkele soorten Botrychiums vormen zelfs eendaagse mycoheterotrofe sporofyten zonder bladgroen.
 de bladen zijn meestal vlezig of succulent; in koudere omstandigheden worden ze dikwijls bruin of rood;

Habitat en verspreidingOphioglossaceae zijn voornamelijk terrestrische planten, met uitzondering van enkele epifytische soorten van het geslacht Ophioglossum. Ze komen voor in gematigde en tropische gebieden.  

 Taxonomie en fylogenie 
De Ophioglossaceae zijn als enige familie in een aparte orde Ophioglossales geplaatst, die soms samen met de rest van de varens, de Filicales, in de klasse Pteropsida zijn opgenomen. In de recente classificatie van Smith et al. (2006) worden de Ophioglossales echter, samen met de  Psilotales, in een klasse Psilotopsida geplaatst, als zustergroep van de andere varens.

Ook over het aantal geslachten binnen de familie bestaat discussie, van vier tot negen geslachten. 

Taxonomie volgens Smith et al.
Volgens de taxonomische beschrijving van Smith et al. (2006) omvat de familie vier geslachten en 80 soorten:

 Geslachten:Botrychium s.l., inclusief Sceptridium, Botrypus, en Japanobotrychium  HelminthostachysOphioglossum s.l., inclusief Ophioderma en Cheiroglossa  MankyuaTaxonomie volgens Kato en Hauk & al.
Andere auteurs, onder andere Kato (1987) en Hauk et al. (2003) delen de vier geslachten verder in tot negen. Soms worden deze in drie afzonderlijke families gegroepeerd:

 Familie:Botrychiaceae Geslachten:Botrychium s.s.BotrypusJapanobotrychiumSceptridium 

 Familie:Helminthostachyaceae 
 Geslacht:Helminthostachys Familie:Ophioglossaceae s.s.
 Geslachten:OphiodermaOphioglossum s.s.CheiroglossaMankyua Fylogenie 
De stamboom van de Ophioglossaceae zou er als volgt kunnen uitzien:

De naam Archeobotrypus in dit cladogram (een voorlopige naam) verwijst naar Botrypus strictus, een Aziatische soort die op zich een zuster-clade is van de rest van de 'botrychioide' varens, en die in een definitieve taxonomie in een apart geslacht zou moeten worden opgenomen.

 Beschreven soorten 
Van de addertongfamilie worden de volgende soorten in detail beschreven:

 Geslacht: Botrychium (Maanvaren)
 Soorten:
 Botrychium lunaria (Gelobde maanvaren)
 Botrychium matricariifolium (Vertakte maanvaren)
 Botrychium simplex (Kleine maanvaren)

 Geslacht: Botrypus Soorten:
 Botrypus virginianus Geslacht: Cheiroglossa Soorten:
 Cheiroglossa palmata Geslacht: Helminthostachys Soorten:
 Helminthostachys zeylanica Geslacht: Mankyua Soorten:
 Mankyua chejuense Geslacht: Ophioderma Soorten:
 Ophioderma pendula Geslacht: Ophioglossum (Addertong)
 Soorten:
 Ophioglossum azoricum (Azorenaddertong)
 Ophioglossum lusitanicum (Kleinste addertong)
 Ophioglossum polyphyllum Ophioglossum vulgatum (Gewone addertong)

 Geslacht: Sceptridium Soorten:
 Sceptridium multifidum''

Varens en varenachtigen